Григо́рьев — русская фамилия, образованная от имени Григорий. Женская форма .

Известные носители

А 
 
 
 
 
 
 Григорьев, Аполлон Александрович (1822—1864) — русский литературный и театральный критик, поэт.
 Григорьев, Аркадий Павлович (1931—2011) — востоковед, тюрколог, источниковед.
 Григорьев, Артём Сергеевич (род. 1992) — российский фигурист.
 Григорьев, Афанасий Григорьевич (1782—1868) — русский архитектор, представитель ампира.

Б

В 
 
 
 
 
 Григорьев, Вениамин Демьянович (1932—2005) — директор Казанского завода резиновых технических изделий, Герой Социалистического Труда.
 
 Григорьев, Виссарион Виссарионович (1907—1992) — советский военно-морской деятель, вице-адмирал, кандидат географических наук.
 
 Григорьев, Вячеслав Викторович (1963—2005) — советский хоккеист.

Г 
 
 Григорьев, Георгий Степанович (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 Григорьев, Герасим Афанасьевич (1921—1966) — Герой Советского Союза.
 Григорьев, Герман Германович (1939—2015) — советский хоккеист, судья.

Д 
 Григорьев, Даниил Александрович (род. 2002) — российский футболист.
 
 
 Григорьев, Дормидонт Григорьевич (1789—1856) — русский архитектор, мастер московского ампира.

Е 
 
 Григорьев, Егор Егорович (1924—1985) — полный кавалер ордена Славы.

И 
 
 
 Григорьев, Илья Леонович (1922—1994) — Герой Советского Союза.
 Григорьев, Иннокентий Семёнович (1896—1919) — революционер.
 Григорьев, Иосиф Фёдорович (1890—1951) — советский геолог, академик АН СССР.

К 
 Григорьев, Кирилл Андреевич (род. 1995) — российский хоккеист.

Л 
 Григорьев, Лев Николаевич (1925—2017) — ученый в области радиолокации, заслуженный конструктор РСФСР, профессор.

М

Н 
 Григорьев, Никандр Семёнович (1890—1919) — русский революционер, участник Гражданской войны.
 Григорьев, Никифор Александрович (Никифор Александрович Григорьев-Серветников; 1884—1919) — украинский повстанческий атаман, участник Гражданской войны.

О

П 
 
 
 Григорьев, Прокофий Василискович (1842—1912) — поэт, публицист.

Р 
 Григорьев, Рафаил Григорьевич (настоящая фамилия Крахмальников; 1889—1968) — критик, публицист.
 Григорьев, Роберт Фролович (1928—2002) — деятель советских спецслужб, профессор, член Академии криптографии РФ.
 Григорьев, Роман Григорьевич (1911—1972) — советский кинорежиссёр.

С 
 Григорьев, Святослав Иванович (1948—2019) — российский социолог, профессор Алтайского университета, заслуженный работник высшей школы РФ, член-корреспондент РАО.
 Григорьев, Семён Вячеславович (род. 1960) — советский и российский дипломат.
 
 Григорьев, Спиридон Алексеевич (1910—1986) — якутский советский режиссёр и актёр, народный артист РСФСР.

Т 
 Григорьев, Тарас Евгеньевич (1900—1958) — один из первых советских футболистов, чемпион СССР 1923 года в составе сборной команды Москвы.
 Григорьев, Тимофей Григорьевич (1903—1984) — чувашский деятель образования, историк, кандидат исторических наук, доцент.
 Григорьев, Тимофей Григорьевич (1908—1989) —  марийский советский актёр театра, режиссёр, заслуженный артист РСФСР, народный артист Марийской АССР.

Ф 
 
 Григорьев, Филипп Михайлович (1870—1933) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Григорьев, Фирс Григорьевич (1925—2009) — советский организатор здравоохранения, врач-хирург, кандидат медицинских наук, народный врач СССР, народный депутат СССР.
 Григорьев, Фома Никифорович (1919—2008) — советский артиллерист, Герой Советского Союза.

Ю

Двойные фамилии 
 Григорьев-Апполонов, Андрей Генрихович (род. 1970) — российский певец, солист группы «Иванушки International»
 Григорьев-Брагин, Ефим Григорьевич (настоящая фамилия Брагин; 1894 — ????) — советский киносценарист.
 Григорьев-Патрашкин, Сергей Тимофеевич (псевдоним Григорьев; 1875—1953) — русский советский писатель.
 Григорьев-Савушкин, Павел Григорьевич (1916—1990) — заслуженный художник Чувашской АССР.



Псевдонимы 
 Григорьев Р. — псевдоним прозаика Раисы Григорьевны Лемберг (Лемберк).
 И. Григорьев — псевдоним журналиста Ильи Григорьевича Вайсмана (1885—1938), редакторa и издателя «Бессарабского обозрения» (1909—1914), директора и учителя математики в 11-й советской трудовой школе (Анненшуле, 1924—1937).
 Григорьев, Рафаил Григорьевич (настоящая фамилия Крахмальников; 1889—1968) — русский и советский критик и публицист.

Другое 
 (12219) Григорьев — астероид из группы главного пояса, открытый в 1982 году в Крымской обсерватории и названный в честь М. Г. Григорьева.

Примечания